Сејшели су се први пут појавили на Олимпијским играма 1980. године и од тада су спортисти са Сејшела само једанпут пропустили да учествују на Летњим олимпијским играма и то 1988. године у знак подршке Северној Кореји.

На Зимске олимпијске игре Сејшели никада нису слали своје представнике. Представници Сејшела закључно са Олимпијским играма одржаним 2008. године у Пекингу нису освојили ниједну олимпијску медаљу.

Национални олимпијски комитет Сејшела (-{Seychelles Olympic and Commonwealth Games Association}-) је основан 1979. а признат од стране МОКа исте године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Спољашње везе 
 
 

Сејшели на олимпијским играма